Hotel De Grote L (boek), boek van Sjoerd Kuyper uit 2014
 Hotel De Grote L (film), film uit 2017 van Ineke Houtman gebaseerd op het bovengenoemde boek